Runciman ist der Familienname folgender Personen:

 David Runciman, 4. Viscount Runciman of Doxford (* 1967), britischer Politologe
 Steven Runciman (1903–2000), britischer Historiker

Siehe auch:
 Viscount Runciman of Doxford, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Runciman Award, Preis der Anglo-Hellenic League für englischsprachige Publikationen zur griechischen Geschichte oder zum Griechentum von der Antike bis zur Gegenwart
 Runciman Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Moor Line, ehemaliger Name der Reederei Walter Runciman & Company